OZR steht für:
 Cairns Army Airfield (IATA-Code), Militärflughafen von Fort Rucker/Ozark (Alabama), Dale County, Alabama
 Great Plains Airlines (ICAO-Code), ehemalige US-amerikanische Regionalfluggesellschaft

Abkürzung